Николай Иванович Невежин (3 августа 1901, c. Ошта, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя — 18 декабря 1972) — советский партийный деятель, первый секретарь Омского областного комитета ВКП(б) (1938—1940).

Биография 
Член РКП(б) с 1925 г. Слушатель Ново-Ладожской школы советского и партийного строительства (1924), учился в Ленинградском институте инженеров-механизаторов сельского хозяйства (до 1936 г.).

В 1922—1924 гг. — в РККА, до 1927 г. — секретарь комитета ВКП(б).

 1927—1929 гг. — ответственный секретарь Ковшинского районного комитета ВКП(б) (Ленинградская область),
 1936—1938 гг. — директор школы управляющих при совхозе «Гигант» (Азово-Черноморский край — Ростовская область),
 май-декабрь 1938 г. — заведующий сельскохозяйственным отделом Ростовского областного комитета ВКП(б),
 1938—1940 гг. — первый секретарь Омского областного комитета ВКП(б),
 1940—1941 гг. — третий секретарь Тамбовского областного комитета ВКП(б).
 Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1939—1941 гг.

С 1941 г. участник Великой Отечественной войны — начальник Тамбовского областного Штаба народного ополчения, начальник политического отдела 323-й стрелковой дивизии, старший батальонный комиссар, начальник политического отдела корпуса. С ноябре 1942 г. заместитель начальника политического отдела тыла 49-й Армии. С 1943 г. — заместитель начальника политического отдела 277-й стрелковой дивизии. Принимал участие в войне с Японией.

Демобилизовался в 1946 г. В середине 1950-х гг. был переведен на работу в Новгородскую область.

Награды 
За участие в Великой Отечественной войне был награждён орденами Ленина, Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями — «За Победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными медалями.

Примечания

Ссылки 
 http://libinfo.org/index/index.php?id=135051

Первые секретари Омского обкома КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)